Военно-морские силы Сербии и Черногории () — ВМС Союза Сербии и Черногории (2003—2006). Союз Сербии и Черногории унаследовал флот бывшей СРЮ.

В 2005 году флот союза Сербии и Черногории составлял: 3,8 тыс. чел., ПЛ «Сава», ПЛ «Герой», 3 СМПЛ «Уна», 2 ФР «котор», ФР проекта 1159, 5 РКА «Кочар», 4 ПКА «Мирна», 18 речных ПКА, 3 МТК, 7 речных ТЩ, 1 МДК/ЭМ, 21 ДКА, ШК, ТР, 2 ТН, 5 БУК. Авиация флота: 3 Ми-14, 2 Ка-25, 3 Ка-27. МП: 900 чел., 2 бригады (2 полка по 2 батальона). Бригада береговой артиллерии (мобильные ПКРК П-15, 88-мм орудия). Батальон военной полиции.

В 2006 году после распада союза военно-морской флот отошел Черногории, а Дунайская флотилия — Сербии.

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Примечания 

Военно-морские силы Югославии